Thelxinoe (griechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Thelxinoe (Muse), eine der von Cicero (De natura deorum 3,54) genannten vier titanischen Musen
 Thelxinoe (Sirene), eine bei Hesiod (Katalog der Frauen Frag. 47) genannte Sirene
 Thelxinoe (Theben), eine Dienerin der Semele (Nonnos von Panopolis Dionysiaka 8,178)

Außerdem:
 Thelxinoe (Mond), ein Mond des Jupiter